L'acronyme CHIREC peut désigner :
 le Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell, en Belgique ;
 l'école indienne d'Hyderabad .